Wycinki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Wycinki, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Wycinki, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Wycinki, village de la voïvodie de Mazovie
 Wycinki, village de la voïvodie de Poméranie